Lydia kan syfta på:

 Lydia, ett personnamn

Lydia Stille heter den kvinnliga huvudpersonen i Den allvarsamma leken (1912) av Hjalmar Söderberg
För Lydia (1973) heter en modern omskrivning av Söderbergs bok, ur en kvinnas perspektiv, av Gun-Britt Sundström
110 Lydia, en asteroid
 Lydia (djur) – ett släkte kräftdjur

Geografi

Grekland 

 Lydía, ort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas,

Marshallöarna 

 Kwajalein Atoll (atoll i Marshallöarna),

USA 

 Lydia (ort i USA, Louisiana), Iberia Parish, 
 Lydia (ort i USA, South Carolina), Darlington County, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar